Marek Podlecki (ur. 18 kwietnia 1961 w Krakowie, zm. 14 marca 2020 w Krakowie) – polski dziennikarz, publicysta, bloger, operator kamery, reżyser i montażysta filmowy zajmujący się m.in. wiedzą alternatywną. Prowadził poczytny blog internetowy Monitor Polski.

Linki zewnętrzne 
 
 

Polscy dziennikarze
Polscy publicyści
Pseudonaukowcy
Zmarli w 2020